O termo Chōshū pode se referir a:

 Província de Nagato, antiga província do Japão.
 Domínio de Chōshū no Japão.

Desambiguação